Stockheim ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:

Baden-Württemberg
 Stockheim (Brackenheim), Ortsteil der Stadt Brackenheim, Landkreis Heilbronn

Bayern
 Stockheim (Oberfranken), Gemeinde im Landkreis Kronach
 Stockheim (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Rhön-Grabfeld
 Stockheim (Bad Wörishofen), Ortsteil der Stadt Bad Wörishofen, Landkreis Unterallgäu
 Stockheim (Rügland), Ortsteil der Gemeinde Rügland, Landkreis Ansbach
 Stockheim (Spalt), Ortsteil der Stadt Spalt, Landkreis Roth

Hessen
 Stockheim (Glauburg), Ortsteil der Gemeinde Glauburg, Wetteraukreis
 Stockheim (Michelstadt), Ortsteil der Stadt Michelstadt, Odenwaldkreis
 Stockheim (Wüstung), Wüstung im Hintertaunus nahe Usingen, Hochtaunuskreis, Hessen

Nordrhein-Westfalen
 Stockheim (Kreuzau), Ortsteil der Gemeinde Kreuzau, Kreis Düren
 Stockheim (Nümbrecht), Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischer Kreis

Sachsen
 Stockheim (Bad Lausick), Ortsteil der Stadt Bad Lausick, Landkreis Leipzig

außerhalb Deutschlands:

Österreich
 Stockheim (Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith), Ort und Katastralgemeinde der Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith in der Steiermark

Belgien
 Stockheim, Ortsteil der Gemeinde Dilsen-Stokkem, Region Flandern
 Stockheim (französisch Stockem), Ortsteil der Gemeinde Arel, Provinz Luxemburg

Ostpreußen
 Saizewo (Kaliningrad, Prawdinsk) (bis 1945 Stockheim), Dorf und Kirchspiel in Ostpreußen, heute Oblast Kaliningrad (Russland)

Stockheim ist der Familienname folgender Personen:
 Carl von Stockheim († 1551), deutscher Ritter, Burgmann und Amtmann

 Toni Stockheim (1890–1969), deutscher Bildhauer
 Wilhelm von Stockheim († 1532), Domherr in Worms

Stockheim steht für:
 Stockheim (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht 
 Stockheim (Gastronomie), ein Messe- und Cateringunternehmen

Siehe auch:
 Stockheimer Gericht, historischer Verwaltungsbezirk
 Stockham
 Stöckheim